Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl druhý nasazený rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který turnaj opět vyhrál.

Ve finále si druzí nasazení Peya se Soaresem poradili s chorvatsko-brazilskými turnajovými čtyřkami Ivanem Dodigem a Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampióni tak po červnovém triumfu na travnatém AEGON Championships 2014 získali druhou turnajovou trofej v probíhající sezóně, Peya pak dvanáctou a Soares osmnáctou kariérní z deblu. Úspěšná obhajoba na Canada Masters znamenala jejich desátý společný titul a druhý v kategorii ATP World Tour Masters 1000.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
 ''' Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finále)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2014